Odemar ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Odemar, bekannt als Erik Ode (1910–1983), deutscher Schauspieler
 Erika Nymgau-Odemar (1889–1981), deutsche Schauspielerin
 Fritz Odemar senior (Karl Julius Friedrich Odemar; 1858–1926), deutscher Schauspieler
 Fritz Odemar (Fritz Otto Emil Odemar; 1890–1955), deutscher Schauspieler